Joan Camàter (Joannes Kamateros, Ἰωάννης Καματηρός, Joannes Camaterus) fou patriarca de Constantinoble del 1198 al 1204.

Va escriure algunes poesies en versos iàmbics entre els quals destaca un dirigit a l'emperador Manuel II Comnè titulat περὶ ζωδιακοῦ κύκλου καὶ τῶν ἂλλων ἁπάντων τῶν ἐν οὐρανὧ.

Patriarques de Constantinoble
Morts a Constantinoble